Pezzati ist der Familienname folgender Personen:

 Jeff Pezzati (* 1960), US-amerikanischer Musiker
 René Pezzati, uruguayischer Radrennfahrer